Sezon National League A był rozgrywany na przełomie 2014 i 2015 roku jako 77. sezon rozgrywek o Mistrzostwo Szwajcarii w hokeju na lodzie. Do rozgrywek przystąpiło 12 zespołów.

Obrońcą tytułu była drużyna ZSC Lions, która w finale poprzedniej edycji pokonała Kloten Flyers 4:0.

Sezon zasadniczy 
Sezon zasadniczy rozpoczął się 20 września 2014, a zakończył 24 lutego 2015 roku. Uczestniczyło w nim 12 drużyn, które rozegrały po 50 spotkań. Osiem najlepszych drużyn zapewniło sobie awans do rundy playoff, w której walczyły o mistrzostwo Szwajcarii.

Najskuteczniejszym zawodnikiem rundy zasadniczej był zawodnik HC Lugano, Szwed Fredrik Pettersson, zdobył najwięcej goli, asyst i punktów (33 gole i 36 asyst, w sumie 69 punktów).

 Tabela

Legenda:     = Awans do fazy play-off,     =  Zespoły uczestniczące w rywalizacji play-out (o utrzymanie)

Faza play-off 
Faza play-off w rozgrywkach National League A w sezonie 2014/2015 składa się z trzech rund. Uczestniczą w niej drużyny z miejsc od 1 do 8 sezonu zasadniczego. Drużyna, która zajęła w sezonie zasadniczym wyższe miejsce w sezonie zasadniczym (1-4), miały przywilej roli gospodarza ewentualnego siódmego meczu w rywalizacji. Przy tym ZSC Lions (mistrz sezonu zasadniczego) mógł być ewentualnie zawsze gospodarzem siódmego meczu. Wszystkie cztery rundy rozgrywane były w formule do czterech zwycięstw wg schematu: 1-1-1-1-1-1-1 (co oznacza, że klub wyżej rozstawiony rozgrywał w roli gospodarza mecze nr 1, 3, oraz ewentualnie 5 i 7). Niżej rozstawiona drużyna rozgrywała w swojej hali mecz drugi, czwarty i ewentualnie szósty.

Faza play-out 
W rywalizacji o utrzymanie wzięły udział zespoły, które zajęły w sezonie zasadniczym miejsca 9-12. Punkty z fazy zasadniczej były uwzględnione w klasyfikacji. Drużyny rozegrały ze sobą sześć spotkań, po dwa z każdą drużyną. Po rozegraniu wszystkich spotkań dwa pierwsze zespoły zapewniają sobie utrzymanie w lidze, zaś dwa słabsze zespoły zagrają ze sobą w rywalizacji do czterech zwycięstw. Przegrany tej rywalizacji zagra o utrzymanie się w lidze z mistrzem niższej klasy rozgrywek (National League B). Zwycięzca tej serii zagra w przyszłym sezonie w NLA.

 Tabela

Legenda:     = Utrzymanie w NLA,     =  Zespoły uczestniczące w rywalizacji play-out (o utrzymanie)

Baraż o utrzymanie
Barażu o jedenaste, gwarantujące miejsce w kolejnym sezonie rozgrywek NLA zmierzyli się dwa najsłabsze zespoły sezonu zasadniczego: HC Ambrì-Piotta oraz Rapperswil-Jona Lakers. Drużyna HC Ambrì-Piotta, jako że w sezonie zasadniczym zajęła wyższe miejsce miała przywilej roli gospodarza ewentualnego siódmego meczu w rywalizacji.

HC Ambrì-Piotta – Rapperswil-Jona Lakers 4:2 (2:1, 2:3, 4:3 d., 4:0, 3:4 k., 3:6)

Rywalizacja o miejsce w NLA
W rywalizacji dwunaste miejsce ligi NLA w sezonie 2014/2015 walczą dwa zespoły. Najsłabsza drużyna ligi, przegrany barażu drużyna Rapperswil-Jona Lakers oraz mistrz ligi NLB (drugi poziom rozgrywek w Szwajcarii) drużyna SCL Tigers. Seria jest rozgrywana w formule do czterech zwycięstw.

Rapperswil-Jona Lakers – SCL Tigers 0:4 (2:4, 3:4, 3:4, 1:5)

Bibliografia 
 

Hokej na lodzie w Szwajcarii
2014 w hokeju na lodzie
2015 w hokeju na lodzie
2014 w Szwajcarii
2015 w Szwajcarii